meervoud van "adagium", een verzameling spreuken
 Adagia (Polydorus), een werk uit 1498 van de Italiaanse auteur Polydorus Vergilius
 Adagia (Erasmus), een werk uit 1500 van de Nederlandse filosoof Desiderius Erasmus
 Adagia Frisonica, een werk uit ca. 1600 van de Friese schrijver Regnerus Bogerman
 Adagia Hebraica, een werk uit 1660 van de Vlaamse vertaler Johannes Drusius
 Adagia (Stevens), een werk uit 1951 van de Amerikaanse dichter Wallace Stevens